

Cinema 
L'ora della verità (La Minute de vérité) – film del 1952 diretto da Jean Delannoy
L'ora della verità (Return to Sender) – film del 2004 diretto da Bille August
L'ora della verità (The Vanished) – film del 2020 diretto da Peter Facinelli

Letteratura 
L'ora della verità (What's Better Than Money?) – romanzo di James Hadley Chase del 1960
L'ora della verità (The Place of Stones) – romanzo di Constance Heaven del 1975

Televisione 
L'ora della verità (Le temps est assassin) – miniserie televisiva francese del 2019, diretta da Claude-Michel Roma